Peccatum, un mot latin qui se traduit par péché.
 Peccatum, un groupe de metal norvégien.